Жаланашколь:

 Жаланашколь — озеро в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан, на территории Алакольской впадины.
 Жаланашколь — станция в Алакольском районе Алматинской области Казахстана.